Länsreformen kan avse

Länsreform 1634 – en ny länsorganisation etablerades genom regeringsformen 1634, se Sveriges län
1997 års länsreform – de dåvarande elva finska länen (undantaget Åland) slogs ihop till fem län

Se även
Kommunreformen i Danmark 2007
Länssammanslagningar i Sverige (2000-talet)